Název Vlkonice má více sídel:

 Vlkonice (Křečovice), část obce Křečovice v okrese Benešov
 Vlkonice (Vacov), část obce Vacov v okrese Prachatice
 Vlkonice (Budětice), část obce Budětice v okrese Klatovy